Зелёные береты:

Войска 
 Зелёные береты — распространённое неофициальное название сил специального назначения Армии США.
 Зелёные береты — элитное подразделение вооружённых сил Республики Боснии и Герцеговины, существовавшее в годы югославских войн.
 Зелёные береты — прозвище батальона специальных операций вооружённых сил Хорватии.
 11-й механизированный батальон армии Словакии (после присвоения статуса подразделения быстрого реагирования получивший зелёные береты в качестве элемента униформы).

Прочее 
 Зелёные береты — американский художественный фильм (1968).